Тлущ (польск. Tłuszcz) — многозначный термин.

 Тлущ — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство. 
 Тлущ — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Воломинский повят.